Dead Man Walking (1988), een Amerikaanse sciencefictionfilm uit 1988 onder regie van Gregory Dark
 Dead Man Walking (boek), een boek van Helen Prejean uit 1993
 Dead Man Walking (film), een film uit 1995 gebaseerd op dit boek
 Dead Man Walking (soundtrack), de soundtrack van deze film, met het titelnummer van Bruce Springsteen
 Dead Man Walking (opera), een opera uit 2000 gebaseerd op dit boek
 Dead Man Walking (toneelstuk), een toneelstuk uit 2002 gebaseerd op dit boek
 Dead Man Walking (David Bowie), een single van David Bowie uit 1997
 Dead Man Walkin', een album van Snoop Dogg uit 2000
 "Dead Man Walking", een aflevering van Taggart uit 2005
 "Dead Man Walking", een aflevering van Robin Hood uit 2006
 "Dead Man Walking", een aflevering van NCIS uit 2007
 "Dead Man Walking", een aflevering van Torchwood uit 2008
 "Dead Man Walking", een aflevering van Body of Proof uit 2011

Zie ook
 The Walking Dead